Мария Амалия Австрийская (Maria Amalia Josepha Johanna Antonia; ) — герцогиня Пармы и Пьяченцы, дочь эрцгерцогини Австрии Марии Терезии и императора Священной Римской империи Франца I. Жена Фердинанда I, герцога Пармского.

Брак 
Мария Амалия была восьмым ребёнком Марии Терезии Австрийской и императора Франца, она родилась во дворце Хофбург, воспитывалась при венском дворе вместе с многочисленными братьями и сёстрами.
Эрцгерцогиню Марию Амалию против её воли выдали замуж за герцога Фердинанда I. Невеста была старше его на четыре года. Свадьба состоялась в герцогском дворце Колорно в 1769 году после получения разрешения на брак от папы римского ввиду близкого родства будущих супругов.

Дети 
 Каролина (22 ноября 1770 — 1 марта 1804), была замужем за Максимилианом Саксонским
 Людовик I, король Этрурии (5 июля 1772 — 27 мая 1803), был женат на Марии Луизе Испанской
 Мария Антония (28 ноября 1774 — 20 февраля 1841), в 1802 году вступила в монашеский орден урсулинок, впоследствии стала аббатисой
 Мария Карлотта (7 сентября 1777 — 5 апреля 1813), монахиня ордена доминиканок с 1797 года
 Филипп (22 марта 1783 — 2 июля 1786)
 Антония Луиза (21 октября 1784), умерла в младенчестве
 Мария Луиза (17 апреля 1787 — 22 ноября 1789)
 близнецы, сын и дочь (21 мая 1789), мертворождённые

Генеалогия

Примечания

Ссылки 

Пармские Бурбоны
Эрцгерцогини Австрийские
Принцессы из рода Бурбон-Парма